Baraibar és una localitat navarresa inclosa al municipi de Larraun. Es troba a 36 km de Pamplona. El 2014 tenia una població de 75 habitants, amb una densitat de població de 5,12 hab/km² i una superfície de 14,65 km².

Referències